RAW — другий студійний альбом американського репера Hopsin, виданий 19 листопада 2010 р. лейблом Funk Volume на iTunes. У пісні «Sag My Pants» виконавець дисить реперів Lil Wayne, Soulja Boy, Лупе Фіаско, Ріка Росса, Дрейка й Томіку Райт, вдову Eazy-E, власницю Ruthless Records. 12 січня 2011 реліз випустили у форматі CD. Станом на квітень 2012 наклад платівки в США становив 14642 копій.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Hopsin
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Funk Volume